Mayna är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Mayna ingår i familjen Achariaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Mayna